

Sigle 
 Unione indipendenti per il Trentino – partito politico italiano
 Unione internazionale delle telecomunicazioni – organizzazione internazionale di standardizzazione
 Unione italiana termofluidodinamica – associazione costituita da persone ed enti che si interessano di ricerche e applicazioni tecnologiche nel settore della termofluidodinamica
 Unità d'intervento tecnica – unità specializzata nel soccorso tecnico in ambiente urbano, di un Corpo pompieri Ticinese (Svizzera)
 Unione Italiana Tabaccai – organizzazione sindacale che rappresenta i rivenditori di generi di monopolio

Codici 
 UIT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jaluit, Isole Marshall (Stati Uniti)